Challenge (englisch für „Herausforderung“) steht für:

 Challenge (Triathlon), internationale Wettkampfserie
 in einigen Sportarten ein Antrag auf Überprüfung per Videobeweis
 Kurzbewerb bei der Extremradsportveranstaltung Race Around Austria
 im Internet eine Herausforderung, per Video eine gestellte Aufgabe umzusetzen, siehe Internetphänomen #Challenges

 Challenge Records, Plattenlabel
 Challenge Motorsport Engineers, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Werktitel:
 Challenge, Alternativtitel des  britischen Horrorfilms The Asphyx (1972), siehe Experiments
 The Challenge – Die Herausforderung, US-amerikanischer Sportfilm von David S. Ward (1993)
 The Challenge – Eine echte Herausforderung, US-amerikanischer Spielfilm von Craig Shapiro (2003)
 Shart – Die Herausforderung, original Shart: The Challenge, indischer Film (2004)
 Fashionistas Safado – The Challenge, US-amerikanischer Pornofilm von John Stagliano (2006)

Siehe auch:

 Challenger (Begriffsklärung)